Název Bílov má více sídel:
 Bílov (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
 Bílov (okres Nový Jičín) – obec v okrese Nový Jičín
 Bílov (rozhledna) – rozhledna východně od stejnojmenné obce
 dřívější název obce Bělá v okrese Opava
 Bílov (Kamenný Přívoz) – osada v obci Kamenný Přívoz v okrese Praha-západ